Bô peut faire référence à :
 un bō, un bâton utilisé en bo-jutsu ;
 Bô, un fleuve côtier de Bretagne.

Patronyme 
 Jean-Baptiste Bô (1743-1814), médecin et homme politique français.

Voir aussi 
 Le Bô, commune française du département du Calvados.